Repubblica di Cina, comunemente nota come Cina – Stato asiatico, con autorità sulla Cina continentale (1912-1949)
 Repubblica di Cina, comunemente nota come Taiwan – Stato asiatico, con autorità sull'isola di Formosa (1949–oggi)
 Repubblica di Cina, comunemente nota come Repubblica di Nanchino – Stato fantoccio filo-giapponese, con autorità sulla Cina orientale durante la guerra del Pacifico (1940-1945)